Николай Джамбулович Санджиев (, 9 сентября 1956 года, зерносовхоз «Комсомольский», Павловский район, Алтайский край — 25 июня 2020 года, Элиста, Калмыкия) — советский и российский калмыцкий поэт, прозаик и редактор. Главный редактор детского журнала «Байр» (1988—1993). Член Союза писателей России (1991). Заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия (2000), Заслуженный работник культуры Монголии (2001). Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2011).

калм.

Министр культуры Республики Калмыкия (1993—2003).

Предшественник: должность учреждена

Преемник: Аркадий Манджиев.
Дата рождения: 9 сентября 1956 года.
Место рождения: зерносовхоз «Комсомольский», Павловский район, Алтайский край, РСФСР, СССР.

Дата смерти: 25 июня 2020 года (63 года).

Место смерти: Элиста, Калмыкия, Россия.

Гражданство: СССР, Россия.

Род деятельности: поэт, писатель, прозаик.

Премии: литературная премия «Алтн Унага» (1994).

Звания: заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия (2000), Заслуженный работник культуры Монголии (2001), Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2011).

Биография 
Николай Джамбулович Санджиев родился 9 сентября 1956 года в зерносовхозе Комсомольский Павловского района Алтайского края. В 1973 году окончил Аршаньзельменьскую среднюю школу. Трудовую деятельность начал в своём совхозе «Аршань-Зельмень». С 1974 по 1976 годы служил в рядах Советской Армии. В 1983 году окончил КГУ. Недолгое время работал учителем школы посёлка Аршань-Зельмень. С 1983 по 1984 годы был заведующим отдела Калмыцкого отдела ВЛКСМ. С 1984 по 1988 годы был первым секретарём Элистинского горкома. В 1989 году заочно окончил КГУ по специальности бухгалтер.

С 1988 по 1993 годы работал Главным редактором детского журнала «Байр».

В 1993 году был назначен министром культуры Республики Калмыкия. С 2003 по 2004 годы — министр печати и средств массовых коммуникаций Республики Калмыкия. Был председателем союза писателей России. С 2011 года работал начальником управления по связям системы Аппарата Правительства Республики Калмыкия.

На стихи поэта написано более 30 песен. Издал сборники произведений «Тенгрин саадг», «Хатхмр зег», «Дождь-озорник», «Крылья жизни моей», «Гижи тэй того» (монг.), «Бэлэг» (бур.), «Эцкин байр», «Темсн-джимсн», «Цецгуд». В 1997 году в соавторстве с Т. М. Манджиевой написал две повести «Азиатский дракон» и «Бегство из круга безумия».

Николай Джамбулович Санджиев скончался 25 июня 2020 года на 64-м году жизни. Похоронен в своей малой родине в посёлке Аршань-Зельмень.

Соболезнования в связи с кончиной Николая Джамбуловича Санджиева выразил Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан.

Библиография 
 Подарок: Стихи. Для дошк. и мл. шк. возраста. [Худож. В. Пуринов]. — Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1995.

Звания 
 Заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия (2000).
 Заслуженный работник культуры Монголии (2001).
 Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (5 сентября 2006 года) — за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие культуры.
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2011).

Награды и премии 
 Международная литературная премия «Алтн Унага» («Золотой жеребёнок»), за вклад в развитие монголоязычной детской литературы (1994)
 Медаль М. Ю. Лермонтова (2004)
 Премия Республики Калмыкия имени Номто Очирова (2005)
 Орден С. А. Есенина
 В 2009 году Николай Джамбулович за многолетнее и верное служение художественному слову, за подвижническую деятельность на ниве отечественной литературы награждён дипломом литературно-общественной премии «Светить всегда» и орденом В. В. Маяковского.
 Литературная премии имени М. К. Луконина (2010)

Примечания

Ссылки 
 На сайте «Российский писатель»: Николай Джамбулович Санджиев Переводы с калмыцкого Юрия Щербакова
 Знаменитости Калмыкии: Санджиев Николай Джамбулович
 Юрий Щербаков Прощай, Джамбулович…
 Баир Манджиев Иногда жульё возвращается

Главные редакторы России
Родившиеся в Алтайском крае